Эдуáрдо Угес Галеáно (;  — ) — уругвайский журналист, писатель и левый политический деятель.

Биография 
Родился в столице Уругвая Монтевидео в 1940 году. Среди его предков были британцы, испанцы, итальянцы, немцы.

В 13 лет начал писать политические комментарии для местной газеты. Позже работал редактором различных газет и журналов (в том числе журнала «Христианство и революция»), главным редактором газеты Университета Монтевидео и еженедельника «Marcha», а также директором ежедневника Época («Эпоха»).

После военного переворота бежал из страны, с 1973 по 1976 год жил в изгнании в Аргентине, где организовал и возглавил журнал Crisis. Однако затем и там установилась правая диктатура, и Галеано снова стал политическим эмигрантом. До 1984 года жил в Испании, после чего вернулся на родину.

Автор десятков книг, переведенных на 20 языков мира, множества эссе.

На выборах в Уругвае поддерживал левый Широкий фронт. 26 января 2006 г., вместе с Габриэлем Гарсиа Маркесом, Фрейем Бетто, Пабло Миланесом, Эрнесто Сабато и другими известными деятелями культуры, Галеано выступил с требованием о предоставлении независимости Пуэрто-Рико.

13 апреля 2015 года скончался в Монтевидео от рака лёгких.

Публикации 

 Los días siguientes (1963)
 China (1964)
 Guatemala, país ocupado (1967)
 Reportajes (1967)
 Los fantasmas del día del león y otros relatos (1967)
 Su majestad el fútbol (1968)
 ¡Manos arriba!
 Las venas abiertas de América Latina (1971)
 Siete imágenes de Bolivia (1971)
 Violencia y enajenación (1971)
 Crónicas latinoamericanas (1972)
 Vagamundo (1973)
 La canción de nosotros (1975)
 Conversaciones con Raimón (1977)
 Días y noches de amor y de guerra (1978)
 La piedra arde (1980)
 Voces de nuestro tiempo (1981)
 Memoria del fuego (1982—1986)
 Aventuras de los jóvenes dioses (1984)
 Ventana sobre Sandino (1985)
 Contraseña (1985)
 La encrucijada de la biodiversidad colombiana (1986)
 El descubrimiento de América que todavía no fue y otros escritos (1986)
 El tigre azul y otros artículos (1988)
 Entrevistas y artículos (1962—1987) (1988)
 El libro de los abrazos (1989)
 Nosotros decimos no (1989)
 América Latina para entenderte mejor (1990)
 Palabras: antología personal (1990)
 Ser como ellos y otros artículos (1992)
 Amares (1993)
 Las palabras andantes (1993)
 Úselo y tírelo (1994)
 El fútbol a sol y sombra (1995)
 Patas arriba: Escuela del mundo al revés (1998)
 Bocas del Tiempo (2004)
 Carta al señor futuro (2007)
 Espejos. Una historia casi universal (2008)

Награды и премии 
 1975 — Премия «Дом Америк»
 1978 — Премия «Дом Америк»
 1992 — Номинировался на Нейштадтскую литературную премию
 2002 — Номинировался на Нейштадтскую литературную премию
 2011 — Премия «Дом Америк»
 2011 — Почётный доктор наук (Национальный университет Куйо, Аргентина)

Примечания

Ссылки 
 Знаменитый латиноамериканский писатель — Эдуардо Галеано
 На Tiwy.com
 На Left.ru
 Эдуардо Галеано. Вскрытые вены Латинской Америки. — М.: Прогресс, 1986.
 Эдуардо Галеано. Политические эссе
 Эдуардо Галеано. Мир вверх ногами
 Эдуардо Галеано. Памятный день (рассказ)
 Эдуардо Галеано. Наградной лист
 Книга Эдуардо Галеано «Вскрытые вены Латинской Америки» переиздана в России / Олег Ясинский // По-русски о Чили (2010)

Писатели Уругвая
Журналисты Уругвая
Умершие от рака лёгкого
Социалисты Уругвая
Христианские социалисты
Антиглобалисты
Почётные доктора Университета Куйо